Lake Ada ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Lake Ada (South Australia), in South Australia, Australien
 Lake Ada (Tasmanien), auf der Insel Tasmanien, Australien

in Neuseeland:
 Lake Ada (Arthur River), in der Region Southland in Neuseeland

in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Lake Ada (Alabama), im Bundesstaat Alabama
 Lake Ada (Florida, Polk County), im Bundesstaat Florida
 Lake Ada (Florida, Seminole County), im Bundesstaat Florida
 Lake Ada (Minnesota), im Bundesstaat Minnesota